Ekgöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ekgöl (Locknevi socken, Småland), sjö i Vimmerby kommun, 
Ekgöl (Odensvi socken, Småland), sjö i Kinda kommun,  (8,66 ha)
Ekgölen, sjö i Norrköpings kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn